Erythrosuchus africanus — вид вымерших пресмыкающихся из семейства эритрозухид (Erythrosuchidae), живших во времена триасового периода (анизийский век) на территории Южной Африки. Типовой и единственный вид в роде Erythrosuchus.

История изучения 

Ископаемые остатки, относящиеся к виду, найдены в зоне Cynognathus группы Бофорта в Кару (ЮАР), а также в формации Omingonde  Намибии.

Новые вид и род описаны Робертом Брумом в 1905 году на основании голотипа SAM 905, представляющего из себя частичный скелет: части конечностей (правая плечевая, лучевая и локтевая кости), грудного и тазового пояса (правая лопатка и коракоид, часть левой и правая подвздошные кости, седалищная и лобковая кости, многочисленные ребра) и несколько позвонков.

Подробное описание вида было дано немецким палеонтологом Фридрихом фон Хюне в 1911 году. Ископаемый материал, послуживший основой для этого описания, сейчас находится в Музее естественной истории в Лондоне. Как и голотип, он очень фрагментарный, и некоторые части могут даже принадлежать тому же животному, что и SAM 905. Ещё один экземпляр, известный как BMNH R 3592, является более полным, с большей частью посткраниального скелета.

Первоначально род сближался с фитозаврами и отрядом Pelycosimia, позднее была показана его принадлежность к Archosauriformes и эритрозухидами.

Описание 
Erythrosuchus africanus был крупнейшим эритрозухидом, а также крупнейшим наземным хищником своего времени и достигал в длину до 5 метров. Относительно большая голова с мощными челюстями и короткие сильные ноги помогали ему охотиться на других животных.

В позднем триасе экологическая ниша, оставленная Erythrosuchus africanus, была заполнена такими существами, как Saurosuchus и Postosuchus.

Филогения 
Кладограмма составлена по филогенетическому анализу 2013 года:

Примечания

Литература 
 
 

Эритрозухиды
†
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 1905 году
Фоссилии из триасовых отложений ЮАР